Мокрушинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мокрушинский сельсовет — в Казачинском районе Красноярского края.
 Мокрушинский сельсовет — в Канском районе Красноярского края.